OWL steht als Abkürzung für:

 Maui Airlines, ICAO-Code
 Ostwestfalen-Lippe, eine Region in Nordrhein-Westfalen
 Web Ontology Language, W3C-Internetspezifikation
 Object Windows Library, eine Software-Bibliothek von Borland zur Erstellung grafischer Oberflächen aus den 1990er-Jahren
 Overwhelmingly Large Telescope, Teleskopstudie der ESO 
 Overwatch League, eSportliga des Spiels Overwatch

Owl ist Namensbestandteil folgender Personen und Figuren:
 Grey Owl (eigentlich Archibald Stansfeld Belaney; 1888–1938), englischer Trapper und Schriftsteller
 Woodsy Owl, Maskottchen und Werbefigur des United States Forest Service

OWL